NGC 6593 (другие обозначения — MCG 4-43-18, ZWG 142.30, PGC 61617) — галактика в созвездии Геркулес.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

6593
Геркулес (созвездие)